Il Campionato Riserve 1952-1953 fu la ventunesima edizione del campionato italiano di calcio delle riserve.

Fu strutturata su quattro gironi, con le vincenti a contendersi il titolo in un girone finale.

Girone A

Tabellone

Calendario

Girone B

Tabellone

Calendario

Girone C

Tabellone

Calendario

Girone D

Tabellone

Calendario 
Girone d'andata

Girone finale

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia Riserve.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Note

Collegamenti esterni 
 Classifica finale del girone finale

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953
Competizioni calcistiche italiane scomparse